Bertemes ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Bertemes (* 1993), luxemburgischer Kugelstoßer
 Bob Bertemes (Leichtathlet, 1994) (* 1994), luxemburgischer Mittel- und Langstreckenläufer
 François Bertemes (* 1958), deutsch-luxemburgischer Prähistoriker
 Paul Bertemes (* 1953), Luxemburger Übersetzer und Journalist
 Roger Bertemes (1927–2006), luxemburgischer Maler